Pandora är ett släkte av musslor. Pandora ingår i familjen Pandoridae.

Pandora är enda släktet i familjen Pandoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor